

Geografia 
Thailandia
 Chiang Mai – città capoluogo dell'omonima provincia, nella Thailandia del Nord
 Provincia di Chiang Mai – provincia della Thailandia del Nord
 Distretto di Mueang Chiang Mai – distretto della Provincia di Chiang Mai

Altro 
 Aeroporto Internazionale di Chiang Mai – aeroporto di Chiang Mai
 Università di Chiang Mai – università della Thailandia del Nord